Okręty US Navy o nazwie USS "Jupiter":
 Pierwszy, "Jupiter" (AC-3), został przerobiony na pierwszy amerykański lotniskowiec i przemianowany na "Langley" 21 kwietnia 1920,
 Drugi, "Jupiter" (AK-43), był okrętem zaopatrzeniowym, który był w służbie w latach 1942-1964.

Jupiter